Ghanassia et ses variantes Ghenassia, Ghnassia, Ghrenassia, Guenassia ou  Renassia sont des patronymes juifs du Maghreb.

Étymologie 
Les Ghanassia sont originaires d'Afrique du Nord. Ils portent le nom d'une tribu arabe d'Algérie, les Ghenaïssia (tribu).

Personnalités
 Gaston Ghrenassia, connu sous son pseudonyme Enrico Macias (1938-), chanteur français
 Pierre Ghenassia, militant de l'Armée de libération nationale, mort au combat en 1957
 Jean-Michel Guenassia, écrivain français.
 Monique Ghanassia, mère de Jean-François Copé, homme politique français
 Franck Ghrenassia, entrepreneur (Segula Technologies) 
 Pierre Ghenassia, lycéen communiste juif algérien, mort le 22 février 1957 pour l’indépendance de l'Algérie.
 Jean Ghenassia, militaire dans les armées française et israélienne, syndicaliste.

Notes et références 

Patronyme séfarade